Лаго Виста има више значења:
 Лаго Виста (округ Стар, Тексас)
 Лаго Виста (Тексас)